Митрофа́н Ще́пкин:
 Щепкин, Митрофан Митрофанович (1871—1921) — русский учёный-животновод, агроном.
 Щепкин, Митрофан Павлович (1832—1908) — русский публицист, издатель, переводчик, экономист и педагог, статистик, общественный деятель.